O Galway United foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Galway. 

Foi fundado em 1937 e joga atualmente na Segunda divisão de futebol irlandês. A primeira vez que disputou a liga da Irlanda foi em 1977, convidado a participar na "Copa da Liga" no ano anterior. O administrador do clube é Nick Leeson, um ex-negociador de derivativos. O clube era conhecido como Galway Rovers F.C. quando fez sua estréia na Liga da Irlanda em Terryland Park, Galway contra o St. Patricks Athletic no dia 28 de agosto de 1977.

História

Fundação e Membro da Liga 

O Galway United era conhecido quando fundado como Galway Rovers no distrito de Claddagh em Galway no ano de 1937.
O clube alcançou um grande sucesso no nível junior e teve sua primeira participação no futebol senior quando completaram a Copa da Liga em 1976. Em 1977, o clube foi convidado a participar da Liga da Irlanda e fez seu jogo inicial no Terryland Park contra o St. Patricks Athletic no dia 28 de agosto do mesmo ano.O clube achou dificuldades para causar impacto na liga da Irlanda, porém chegou a sua primeira grande final em 1931, perdendo a final da Copa da Liga, nos pênaltis para o Dundalk, no Oriel Park. Foi quando decidiram alterar o nome para Galway United.

Ligações externas
 Página Oficial

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1977